Enqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Morgan Enqvist (* 1977), schwedischer Fußballspieler
 Lars Enqvist (* 1945), schwedischer Leichtathlet
 Sara Enqvist (* 1980), schwedische Biathletin
 Simon Enqvist (* 1988), finnischer Fußballspieler
 Thomas Enqvist (* 1974), schwedischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Engqvist
 Enquist
 Enkwist